Нёггерат, Феликс — немецкий писатель.
 Нёггерат, Ханс Якоб — немецкий фольклорист.
 Нёггерат, Эмиль — немецко-американский гинеколог.
 Нёггерат, Иоганн Якоб — немецкий геолог.

См. также 
 Неггерат — крупный древний ударный кратер в юго-западной материковой части видимой стороны Луны.